Bezetting (militair), een militaire bezetting
 Bezetter (recht), juridische term
 Stukadoor, de Vlaamse benaming voor een stukadoor is bezetter

Zie ook 
 Bezetting